Сіме́йкине —  село в Україні, в Путивльському районі Сумської області. Населення становить 80 осіб. Орган місцевого самоврядування — Козаченська сільська рада.

Після ліквідації Путивльського району 19 липня 2020 року село увійшло до Конотопського району.

Географія 
Село Сімейкине знаходиться на березі річки Берюшка, вище за течією на відстані 1 км розташоване село Козаче, нижче за течією на відстані 1 км розташоване село Уцькове. По селу протікає пересихаючий струмок з загатою.

Посилання 
 Погода в селі Сімейкине 

Села Сумської області
Населені пункти Конотопського району